Fort Meade (Fort George Gordon Meade) od 1957 roku siedziba Agencji Bezpieczeństwa Narodowego
Miejscowości w USA:
 Fort Meade – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Fort Meade – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel